Никовский — русская фамилия; имеет женскую форму Никовская.

Известные носители 
 Никовский, Андрей Васильевич (1885—1942) — общественный, политический деятель, лингвист, литературовед, журналист.
 Никовский, Николай Тарасович (1917—1997) — полковник Советской Армии, участник подавления Венгерского восстания 1956 года, Герой Советского Союза.